Л’Эскарен () — коммуна на юго-востоке Франции в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Конт. До марта 2015 года коммуна являлась административным центром упразднённого кантона Л’Эскарен (округ Ницца).

Площадь коммуны — 10,67 км², население — 2259 человек (2006) с тенденцией к росту: 2449 человек (2012), плотность населения — 229,5 чел/км².

Население 
Население коммуны в 2011 году составляло — 2414 человек, а в 2012 году — 2449 человек.

Динамика численности населения:

Экономика 
В 2010 году из 1482 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1103 были экономически активными, 379 — неактивными (показатель активности 74,4 %, в 1999 году — 68,5 %). Из 1103 активных трудоспособных жителей работали 988 человек (539 мужчин и 449 женщин), 115 числились безработными (50 мужчин и 65 женщин). Среди 379 трудоспособных неактивных граждан 105 были учениками либо студентами, 145 — пенсионерами, а ещё 129 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2010 года в коммуне числилось 893 облагаемых налогом домохозяйства, в которых проживало 2071,0 человек. При этом медиана доходов составила 18 тысяч 369,5 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки